Алексей Жданов:
 Жданов, Алексей Алексеевич (род. 1976) — узбекистанский и российский футболист, нападающий.
 Жданов, Алексей Васильевич (1948—1993) — русский поэт, большую часть жизни проживший в Белоруссии.
 Жданов, Алексей Геннадьевич (род. 1982) — российский футболист, нападающий.
 Жданов, Алексей Митрофанович (1917—1944) — Герой Советского Союза (1945).
 Жданов, Алексей Степанович (1902—1973) — офицер-подводник, участник Великой отечественной войны, командир подводной лодки «Л-5», контр-адмирал.